Raiulun (Lasiolat), een plaats in het bestuurlijke gebied Belu in de Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara
 Raiulun (Malaka Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Belu in de Indonesische  provincie Oost-Nusa Tenggara